Stráň oder Stran ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Stráň (Potůčky), Ortsteil von Potůčky, Okres Karlovy Vary
 Stráň (Sadov), Ortsteil von Sadov, Okres Karlovy Vary
 Stran, deutscher Name von Strání (1939–1945), Gemeinde im Okres Uherské Hradiště

 Name eines Berges in den Weißen Karpaten nahe der Quelle der Teplica